Chalmelh ist okzitanischer Name folgender französischer Gemeinden:
 Charmeil
 Chaumeil